Diòtim (en llatí Diotimus, en grec antic Διότιμος) va ser un historiador atenenc que va escriure una història d'Alexandre el Gran. Es desconeix en quina època va viure. Ateneu de Nàucratis el menciona juntament amb Arist de Salamina.

Referències 

Historiadors atenencs de l'antiguitat
Escriptors atenencs de l'antiguitat